Иоганн Гильдебрандт:
 Гильдебрандт, Иоганн Лукас фон (1668—1745) — австрийский архитектор.
 Гильдебрандт, Иоганн Мария (1847—1881) — немецкий ботаник и исследователь природы Африки и Мадагаскара.